Сардис има више значења:
 Сардис (Охајо), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Охајо
 Сардис (Џорџија), је град у америчкој савезној држави Џорџија
 Сардис (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Сардис (Мисисипи), је град у америчкој савезној држави Мисисипи
 Сардис (Тенеси), је град у америчкој савезној држави Тенеси
 Сардис (језеро), је вештачко језеро у Сједињеним Америчким Државама